Osthimosia is een mosdiertjesgeslacht uit de familie van de Celleporidae en de orde Cheilostomatida. De wetenschappelijke naam ervan is in 1888 voor het eerst geldig gepubliceerd door Jullien.

Soorten 

 Osthimosia sinuata (Harmer, 1957) (taxon inquirendum)

Niet geaccepteerde soorten:
 Osthimosia cantabra Barroso, 1919 → Turbicellepora cantabra (Barroso, 1919)
 Osthimosia chaotica López Gappa & Liuzzi, 2009 → Favosthimosia chaotica (López Gappa & Liuzzi, 2009)
 Osthimosia curtiosula Hayward, 1992 → Osthimosia curtioscula Hayward, 1992
 Osthimosia duolamellata Scholz, 1991 → Torquatella duolamellata (Scholz, 1991)
 Osthimosia evexa Jullien, 1888 → Osthimosia eatonensis (Busk, 1881)
 Osthimosia incomposita Gordon, 1984 → Richbunea incomposita (Gordon, 1984)
 Osthimosia milleporoides (Calvet, 1909) → Favosthimosia milleporoides (Calvet, 1909)
 Osthimosia proximalis Uttley & Bullivant, 1972 → Celleporina proximalis (Uttley & Bullivant, 1972)
 Osthimosia zanzibariensis Waters, 1913 → Turbicellepora zanzibariensis (Waters, 1913)

Celleporidae